II мужской турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 31 мая по 14 июля 2019 года с участием 16 команд. Титул второй раз подряд завоевала сборная России.

Участники и система соревнования 
В турнире приняли участие 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , , , ;
 претенденты: , , , .

На предварительном этапе в период с 31 мая по 30 июня команды сыграли каждая с каждой в один круг по туровой системе. В финальный раунд, который прошёл с 10 по 14 июля в Чикаго, вышли 6 команд, включая сборную США на правах его организатора. В рамках финального раунда были проведены матчи в один круг в группах из трёх команд, затем четвёрка сильнейших сыграла полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.

Команды, имеющие статус основных, сохраняют право участия в следующем розыгрыше турнира. Худшая из сборных-претендентов уступит место в Лиге наций-2020 победителю Кубка претендентов.

Предварительный раунд

Календарь

Турнирная таблица 

* — команды-претенденты турнира

** — организатор Финала шести

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:95%" width="100%"
!width="5%" rowspan="2"|Дата
!align="right" width="25%" rowspan="2"|
!width="6%" rowspan="2"|Счёт
!align="left" width="25%" rowspan="2"|
!colspan=5|Сеты
!width="5%" rowspan="2"|Отчёт
|-
!width="6%"|1
!width="6%"|2
!width="6%"|3
!width="6%"|4
!width="6%"|5
|-
|rowspan=2|14.06
|align=right|
|align=center|1:3
|align=left|
|25:23 ||15:25 ||27:29 ||21:25 ||
|P2
|-
|align=right|
|align=center|3:2
|align=left||20:25 ||29:27 ||22:25 ||25:21 ||15:13
|P2
|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|
|-
|rowspan=2|15.06
|align=right|
|align=center|1:3|align=left||18:25 ||32:30 ||18:25 ||15:25 ||
|P2
|-
|align=right|
|align=center|2:3|align=left||25:22 ||19:25 ||25:16 ||19:25 ||19:21
|P2
|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|
|-
|rowspan=2|16.06
|align=right||align=center|3:2|align=left|
|25:18 ||25:27 ||23:25 ||25:22 ||17:15
|P2
|-
|align=right||align=center|3:1|align=left|
|25:14 ||25:20 ||23:25 ||25:21 ||
|P2
|}

 Группа 11 

 Группа 12 

 Группа 13 

 Группа 14 

 Группа 15 

 Группа 16 

 Группа 17 

 Группа 18 

 Группа 19 

 Группа 20 

 Финальный раунд 
Матчи прошли с 10 по 14 июля в Чикаго.

 Группа A 

 Группа B 

 Полуфиналы 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан диагональный сборной США Мэттью Андерсон.

 Призёры 
 : Дмитрий Волков, Фёдор Воронков, Валентин Голубев, Денис Земчёнок, Егор Клюка, Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалёв, Ильяс Куркаев, Роман Мартынюк, Ярослав Подлесных, Виктор Полетаев, Антон Сёмышев, Игорь Филиппов, Иван Яковлев, в матчах предварительного раунда также играли Илья Власов, Кирилл Клец и Кирилл Урсов. Главный тренер — Туомас Саммелвуо.

 : Мэттью Андерсон, Джеффри Джендрик, Мика Кристенсон, Мика Ма'а, Гарретт Муагутутия, Бенджамин Патч, Аарон Расселл, Тейлор Сандер, Дэвид Смит, Максвелл Холт, Джордже Хуманн, Кавика Шоджи, Эрик Шоджи, Томас Яшке, в матчах предварительного раунда также играли Тейлор Аверилл, Кайл Дагостино, Тори Дефалько, Прайс Джармен, Джейк Ланглуа, Джошуа Туанига, Ларри Туилета, Митчелл Шталь, Дастин Уоттен и Кайл Энсайн. Главный тренер — Джон Спироу.

 ''': Бартош Беднож, Бартломей Болондзь, Анджей Врона, Енджей Грущиньский, Лукаш Качмарек, Бартош Кволек, Кароль Клос, Марцин Коменда, Пётр Лукасик, Мацей Музай, Якуб Попивчак, Томаш Форналь, Норберт Хубер, Марцин Януш, в матчах предварительного раунда также играли Матеуш Бенек, Дамьян Войташек, Фабьян Джизга, Павел Заторский, Давид Конарский, Якуб Кохановский, Михал Кубяк, Гжегож Ломач, Пётр Новаковский, Александр Сливка, Бартош Филипяк, Михал Шаляха и Артур Шальпук. Главный тренер — Витал Хейнен.

Итоговое положение

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2019 (женщины)
 Кубок претендентов по волейболу среди мужчин 2019

Ссылки 
 Официальный сайт

2019
2019 год в волейболе